Raion de Lerik, subdivision de l'Azerbaïdjan
 Lerik, capitale de ce raion